Actinauge chiliensis är en havsanemonart som beskrevs av Oscar Henrik Carlgren 1959. Actinauge chiliensis ingår i släktet Actinauge och familjen Hormathiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
chiliensis